Deutschrode ist der deutsche Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Czeluścin (Pępowo) (Deutschrode, Kreis Strelno/Posen)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Ciencisko (1939–45: Deutschrode, Kreis Gostyn (Gostingen)/Posen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Tokary (Sławno) (Deutschrode, Kreis Schlawe/Pommern)